Forteza ist der Familienname folgender Personen:

 Barbie Forteza (* 1997), philippinische Schauspielerin
 Paula Forteza (* 1986), französische Politikerin